Aime steht für:
 Aime, ehemalige französische Gemeinde

Familiennamen:
 Sonia Bien-Aime (* 1971), Sportfunktionärin der Turks- und Caicosinseln

AIME steht für:
 AIME, American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers

Aimé steht für:
 Aimé, männlicher Vorname

Familiennamen:
 Gabriel Bien-Aimé († 2010), haitianischer Politiker und Finanzmanager
 Reggie Fils-Aimé (* 1961), US-amerikanischer Manager, Präsident und Chief Operating Officer von Nintendo of America